Кууль-Иннукэй (Кууль-Иннукай) — река на Дальнем Востоке России.
По реке на всём её протяжении проходит граница между Чаунским и Иультинским районами Чукотского автономного округа. Длина реки составляет 92 км.

Название в переводе с  — «глубокий ручей у маленькой горы».

Берёт истоки с северных склонов безымянной горы высотой 609 м, протекает преимущественно в северо-восточном направлении по сильно заболоченной долине, впадает в лагуну Иннукай Восточно-Сибирского моря. Скорость течения в средней части составляет 0,6 м/с.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.
 (? км): Южный Лапчатый
 29 км: Кэньеврыннэт (Кеньеврыннети)
 50 км: Пъувеем (Пувеем)
 67 км: Ларго
 71 км: Бекар
 72 км: Подгорный
 (? км): Обрывистый

Примечания 

Реки, впадающие в Восточно-Сибирское море
Реки Иультинского района